Katarzyna T. Nowak  (ur. 1964) – polska dziennikarka i pisarka.
 Katarzyna Nowak (ur. 1969) – polska tenisistka
 Katarzyna Nowak (ur. 1986) – polska judoczka
 Katarzyna Nowak-Stańczyk – polska śpiewaczka operowa, profesor
 Katarzyna Maria Majewska-Nowak – polska inżynier, profesor